Николай Васильевич Орлов:
 Орлов, Николай Васильевич (1880—после 1939) — российский военнослужащий, полковник, участник Белого движения на Дальнем Востоке.
 Орлов, Николай Васильевич (1863—1924) — российский художник.
 Орлов, Николай Васильевич (1907—1985) — директор ВНИКИ (1947—1985).